Джиджавадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джиджавадзе, Аиша Мемедовна (1911—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Джиджавадзе, Айша Кезетовна (1904—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Джиджавадзе, Гули Хусаиновна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.